Ee 3/3 steht für folgende Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen:

 SBB Ee 3/3, 1928–1966
 SBB Ee 3/3 II, 1957–1958 und 1962–1963
 SBB Ee 3/3 IV, 1962–1963
 SLM Ee 3/3 mit Einzelachsantrieb, 1985 und 1991